La Escuela Provincial de Enseñanza Primaria N 3 “Dr. Luis Sáenz Peña” es una institución pública de enseñanza primaria de la ciudad de Formosa.

Historia 
Fue fundada por el Consejo Nacional de Educación el 12 de marzo de 1898, encomendándose su organización a Concepción Cottrina de González Leiva, quien además fue designada la primera maestra del establecimiento. Constituye la tercera escuela más antigua de la ciudad y la provincia. La escuela n.° 3 fue la primera escuela de educación mixta en el entonces Territorio nacional de Formosa. 

Comenzó a funcionar en el paraje denominado "El Potrero" que se encuentra distante a unos cincuenta metros de la planta urbana al sur, cuya propiedad era  del ingeniero azucarero Pedro Bonaccio. El 2 de septiembre de 1992 se inauguró su nuevo edificio ubicado en la calle Mitre esquina Hipólito Yrigoyen.

Referencias 

Escuelas de Argentina
Educación primaria
Ciudad de Formosa